Pirat (von griechisch  „Angreifer“, lateinisch  „Seeräuber“) steht für:

 eine Person, die Seeräuberei betreibt, siehe Piraterie
 Pirat, Schweizerkracher, ein Knallkörper
 Mitglied einer Piratenpartei, siehe Piratenpartei (Begriffsklärung)

 Pirat (Bootsklasse), 5 m langes Zweimann-Segelboot
 PZL Bielsko SZD-30 „Pirat“, Segelflugzeug
 Pirat, Markenname des ehemaligen polnischen Automobilherstellers Pro-Car Engineering
 WRC Pirat, (Wiener Ruderclub Pirat) mit Bootshäusern an der Alten Donau in Wien und an der Donau bei Korneuburg
 Pirat (Gemeinde Sankt Veit), Ortschaft der Gemeinde Sankt Veit im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 das Piratenspiel
 Pirat (Spiel), Kartenspiel von Reiner Knizia

Piraten steht für:

 Piraten (Film), französischer Spielfilm von Roman Polański aus dem Jahre 1986
 Piraten (Djurs Sommerland), eine Achterbahn im dänischen Freizeitpark Djurs Sommerland
 ein Computerspiel von 2003, siehe Port Royale #Piraten – Herrscher der Karibik

PIRATEN steht für:

 Piratenpartei Deutschland
 Piratenpartei Österreich (auch PPÖ)
 Piratenpartei Schweiz (auch PPS)

Siehe auch:

 Der Pirat (Begriffsklärung)
 Pirath (Begriffsklärung)
 Piraterie (Begriffsklärung)
 Pirates (Begriffsklärung)